Call of Juarez: Gunslinger () — компьютерная игра, шутер от первого лица, в стиле вестерн, разработанная польской компанией Techland и издаваемая компанией Ubisoft. Целевые платформы: Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360.

Официальный анонс 
6 сентября 2012 года компания Ubisoft анонсировала очередное продолжение для своей франшизы Call of Juarez, разработчиком которой также выступит польская компания Techland. Действие игры, как и первых двух частей, происходит в XIX веке. На этот раз героями будут не члены семьи Маккол, как это было в предыдущих частях, а охотник за головами Сайлас Гривз и реальные бандиты того времени — Билли Кид, Джесси Джеймс, Бутч Кэссиди и др. Также Techland обещают развитое древо навыков и систему повреждения персонажей, наподобие той, что была реализована в Dead Island, которая также разрабатывалась этой студией. Официально заявлены три ветки развития — Стрелок, Рейнджер и Охотник. Вернутся и классические дуэли, и массовые убийства с использованием Slo-mo.

Геймплей 
Во время прохождения встречаются RPG элементы, главный герой получает награды и повышает уровень своих навыков: точность стрельбы, скорость перезарядки оружия и прочее. Сюжетная линия наполнена постоянными перестрелками с бандитами, участиями в дуэлях на пистолетах, в некоторые моменты можно эффективно использовать динамит. Повествование в игре ведётся от лица персонажа — Сайласа Гривза, охотника за головами, который рассказывает о своих приключениях зевакам одного из типичных, на то время, салунов. Само действие представляется в виде флешбэков, описывающих происходящее в той или иной истории. В игре есть Аркадный режим. Здесь нужно за определённое время убить всех противников и получить максимальное количество звезд. Аркадные миссии основаны на уровнях кампании.

Сюжет 
В 1910 году известный в прошлом охотник за головами Сайлас Гривз появляется в баре городка Абилин и начинает рассказывать присутствующим историю своей жизни. Его слушают владелец бара Бен и ещё несколько человек, по-разному воспринимающих его рассказ; так, Джек постоянно сомневается в правдоподобности того, что рассказывает Сайлас, а Дуайт, знакомый с историей Дикого Запада по бульварным романам, горячо его защищает. Повествование ведётся не в хронологическом порядке, Сайлас перескакивает от одного события к другому, разоблачает общепринятые версии знаменитых исторических событий; довольно скоро становится понятно, что кое-где память его подводит, а иногда он и явно преувеличивает собственную роль в том, что происходило. Он повествует о своих встречах со знаменитыми бандитами фронтира и о том, как индейский вождь однажды предостерёг его об опасности поглощения его души темнотой. Выясняется, что он стал охотником за головами не просто так — им двигало желание отомстить за своих братьев, убитых тремя бандитами в Хуаресе в 1868 году. Сайлас знал имена всех трёх преступников и принялся выслеживать их. Ему удалось найти и убить двоих — Джонни Ринго и Джима Рида. Однако третий, Роско «Боб» Брайнт, постоянно ускользал от него. После рассказов о многочисленных попытках найти неуловимого «Боба» Сайлас вспоминает предупреждение индейского вождя и замечает, что из-за Брайнта вся его жизнь прошла в погоне за местью, у него нет друзей и семьи, и бесчисленные убийства делают его даже хуже самого Брайнта. Наконец потерявшие терпение слушатели напрямую обвиняют Сайласа во лжи, и тут обнаруживается, что Сайлас рассказывал небылицы совсем не случайно. Комментируя его похождения, Бен по неосторожности сболтнул слишком много и раскрыл свою истинную личину. Владелец бара оказался никем иным, как Роско Брайнтом, отошедшим от грязных дел. Сайласу остаётся лишь принять решение — отомстить своему старому врагу или простить его.

Персонажи 
 Сайлас Гривз — главный герой игры, известный в прошлом охотник за головами, появляется в баре городка Абилин и начинает рассказывать присутствующим историю своей жизни.
 Джек — постоянно сомневается в правдоподобности того, что рассказывает Сайлас.
 Дуайт Дэвид Эйзенхауэр — знакомый с историей Дикого Запада по бульварным романам, горячо защищает Сайласа.
 Джонни Ринго — один из самых быстрых стрелков Дикого Запада, а также один из убийц братьев Сайласа, убит в главе «Перестрелка у лесопилки».
 «Старик» Клентон — главарь банды головорезов «Ковбоев», убит в главе «Пуля для старика».
 «Курчавый» Билл — новый главарь банды «Ковбоев» после смерти старика Клэнтона, убит в главе «Перестрелка у лесопилки».
 Джон Уэсли Хардин — самый быстрый стрелок Дикого Запада, появляется в главе «Быстрый или Мёртвый». Его образ в игре частично списан с «Туза» Хэнлона, персонажа фильма «Быстрый и мёртвый».
 Серый Волк — индейский шаман, наслал на Сайласа проклятие, появляется в главе «Танцы с отступниками».
 Джесси Джеймс — самый знаменитый бандит Дикого Запада, появляется в главе «Смерть верхом на стальном жеребце».
 Александер Франклин «Фрэнк» Джеймс — брат Джесси Джеймса, снайпер, появляется в главе «Без пощады».
 Джеймс С. «Джим» Рид — один из трёх убийц братьев Сайласа и муж знаменитой бандитки Белль Старр, убит в главе «Без пощады».
 Боб Далтон — лидер братьев Далтонов, убит в главе «Я всё ещё охотник за головами».
 Эммет Далтон — один из братьев Далтонов, убит (точнее, тяжело ранен) в главе «Меня зовут охотником за головами».
 Грэт Далтон — один из братьев Далтонов, убит в главе «Я всё ещё охотник за головами».
 Джордж «Плосконосый» Карри — самый быстрый стрелок Дикой Банды (после Сандэнса Кида и Кида Карри), убит в главе «Не самое удачное ограбление поезда».
 Кид Карри — самый дикий в Дикой Банде, убит в главе «1:30 до Ада».
 Бутч Кэссиди — главарь Дикой Банды, убит в главе «Хороший, Плохой, Мёртвый».
 Сандэнс Кид — самый быстрый стрелок в Дикой Банде, убит в главе «Хороший, Плохой, Мёртвый».
 Генри Пламмер — шериф и главарь банды «Невинные», убит в главе «Великолепный одиночка».
 Билли Кид — друг Сайласа, убит Пэтом Гарретом в главе «Горсть патронов».
 Пэт Гаррет — неуклюжий шериф, убит в главе «Однажды в Стинкин-Спрингс» (позже Гривз говорит, что не убивал его, а Пэт вырубил Сайласа и посадил в тюрьму).
 Боб Оллинжер — помощник шерифа, имеющий смертельный дробовик, убит в главе «Горсть патронов».
 Роско «Боб» Брайнт — главный антагонист игры, долгие годы скрывавшийся от Сайласа Гривза, а после осел в Абилине и стал барменом салуна по имени Бен. В финале игры вы решаете убить его, тем самым завершив 30-летнюю охоту, или нет, оставив прошлое позади.

Отзывы и критика 

Очередной Call of Juarez получил весьма положительные отзывы игроков, которые одобрили возвращение игры к истокам, повествуя о Диком Западе, ковбоях и бандитах. Критики отметили схожесть игры с первым Borderlands и Bulletstorm, благодаря механике и геймплею. В целом игра была воспринята игроками лучше, чем предшествующая The Cartel, что подтверждает её общий рейтинг на Metacritic в районе 80 % по итогам 73 пользовательских рецензий.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры Call of Juarez: Gunslinger
 

Игры для Windows
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Игры на движке Chrome Engine
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Steam-игры
Шутеры от первого лица
Компьютерные игры в жанре вестерн
Компьютерные игры 2013 года
Компьютерные игры, разработанные в Польше
Компьютерные игры, разработанные Techland
Компьютерные игры, изданные Ubisoft Entertainment
Игры для Nintendo Switch
Call of Juarez